Occitania ou Occitània est le nom occitan de l’Occitanie. Plusieurs revues modernes portent le titre d’Occitania :
 Occitania, revue fondée à Montpellier en 1887. 
 Occitania, revue publiée à Toulouse et Barcelonne de 1905 à 1907. 
 Occitania, revue publiée à Paris de 1910 à 1914.
 Occitania, revue publiée à Toulouse de 1933 à 1939.
 Occitania, revue publiée à Toulouse de 1948 à 1965.
 ...
Homonymie historique